Марике Верворт (; , Дист — , там же) — бельгийская спортсменка, легкоатлетка. Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках (класс T52, 100 м).

Биография 
В подростковом возрасте у Верворт обнаружили неизлечимое прогрессирующие заболевание мышц, из-за которого она более 15 лет была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. В последние годы состояние легкоатлетки ухудшилось: её мучили постоянные боли и приступы эпилепсии. Однажды припадок случился во время приготовления еды, и Верворт получила сильные ожоги ног.

В 2008 году Верворт подписала документы на согласие на эвтаназию (которая легальна в Бельгии).

Верворт стала серебряным призёром Паралимпиады-2016 в гонке на 400 м и бронзовым на 100 м на инвалидных колясках. Перед началом этой Паралимпиады она сообщила, что намерена добровольно уйти из жизни после своего выступления. Однако после завоевания медали Верворт заявила, что её высказывания в бельгийских СМИ были неверно истолкованы. По её словам, возможность суицида для неё в данный момент «абсолютно исключена», она хочет «насладиться жизнью», совершить прыжок с парашютом и полет на истребителе F-16. Марике сказала:
«Если бы у меня на руках не было разрешения на эвтаназию, то думаю, что я бы уже покончила жизнь самоубийством. Если бы эвтаназия была легализована в каждой стране, то было бы меньше самоубийств… Когда плохих дней в моей жизни станет больше, чем хороших, то я воспользуюсь своим правом на эвтаназию. Но время для этого пока не пришло».

В 2015 году получила награду «Фландр»  лучшему фламандскому спортсмену года.

22 октября 2019 года Верворт добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии.

Примечания 

Легкоатлеты по алфавиту
Легкоатлеты-колясочники
Бегуны на короткие дистанции Бельгии
Чемпионы Паралимпийских игр от Бельгии
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Умершие от эвтаназии